Canizales oder Cañizales ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Cañizales (* 1993), venezolanischer Boxer
 Gaby Canizales (* 1960), US-amerikanischer Boxer
 Orlando Canizales (* 1958), US-amerikanischer Boxer